Montbrison pode referir-se a:
 Montbrison (Loire) - comuna francesa, situada no departamento de Loire.
 Montbrison-sur-Lez - comuna francesa, situada no departamento de Drôme.

Desambiguação